Alien (Osmi putnik), SF film sa Sigourney Weaver u glavnoj ulozi
 Osmi putnik (glazbeni sastav), splitski rock i heavy metal sastav